NB steht als Abkürzung für:
 
 New Balance, ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller
 Niesenbahn, eine Standseilbahn im Berner Oberland in der Schweiz
 nördliche Breite, siehe Geographische Breite
 Provinz Noord-Brabant, eine der zwölf Provinzen der Niederlande
 im NB-Zeichen NB mark für National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors
 Northbridge, Chip (für die Verwaltung des Hauptspeichers) des Chipsatzes eines Mainboard. Heute meist in die CPU integriert.
 North British Motor Manufacturing Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Polikarpow NB („Nachtbomber“), ein sowjetisches Bombenflugzeug aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges
 Schweizerische Nationalbibliothek in Bern
 Sterling Airlines, ehemalige dänische Billigfluggesellschaft (IATA-Code)
 New Brunswick, kanadische Provinz als postalische Abkürzung

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: große kreisangehörige Stadt Neubrandenburg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Griechenland: Thessaloniki
 Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Norwegen: Larvik in der Provinz Vestfold og Telemark
 Tschechien: Okres Nymburk (Bezirk Nimburg) (auslaufend)

auf Fischereikennzeichen:
 Brake (Unterweser), auf Schiffen der Hochseefischerei

NB oder N.B. steht als Abkürzung für:
 Nota bene (oder: Nachbemerkung, Nebenbei (bemerkt) etc.)

N.B. steht als Abkürzung für:
 Newton & Bennett, ehemalige italienische Automarke 

Nb steht als Abkürzung für:
 Niob, ein chemisches Element

nb steht als Abkürzung für:
 Bokmål, die norwegische Sprachvariante nach ISO-639-1

Abkürzung